Jogo – competição de caráter lúdico com regras
Jogo de azar
Jogo eletrônico - Jogo no qual o jogador interage com imagens enviadas a um dispositivo que as exibe.
O Jogo (jogo mental) – jogo mental
Jogo de apostas

Imprensa 
O Jogo (jornal) – publicação desportiva de Portugal

Televisão 
O Jogo (telenovela) – exibida pela SIC, de Portugal
O Jogo (reality show) – exibido pela Rede Globo, do Brasil

Música 
O Jogo (canção) – de Marjorie Estiano

Cinema 
O Jogo (filme) – filme de 1997

Desambiguação